Clarendon är en kommun i Kanada.   Den ligger i regionen Outaouais och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km väster om huvudstaden Ottawa. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Clarendon ligger vid sjöarna  Lac du Don och Lac Richardson.

Terrängen i Clarendon är lite kuperad.

I omgivningarna runt Clarendon växer i huvudsak blandskog. Runt Clarendon är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Québec